Caledonian Airways ist der Name folgender britischen Fluggesellschaften:

 Caledonian Airways (1961), aus der die Fluglinie „British Caledonian Airways“ entstand
 Caledonian Airways (1988), die aus der Umfirmierung von „British Airtours“ hervorging